Argentum Backup — это программа (утилита) для резервного копирования данных (файлов и папок) под Microsoft Windows, произведенная компанией Аргентум. Argentum Backup копирует файлы и папки в популярный формат сжатия Zip, а также предлагает обычное, прямое копирование данных и файловую синхронизацию. Резервные копии могут создаваться как вручную, так и автоматически - по расписанию. В продукте есть функции для определения наиболее важных файлов и папок на компьютерах с разными версиями Microsoft Windows, для последующего резервирования. Argentum Backup был награждён наградами PC Magazine Editors' Choice  и PC World Best Buy.

Функции

Компания-разработчик  и рецензенты  отмечают общую простоту и лёгкость использования интерфейса утилиты Argentum Backup, которая предназначена в первую очередь для начинающих пользователей компьютера. Компания также делает акцент на минималистичной природе программы и отмечает очень высокую скорость копирования и резервирования, благодаря высокой степени оптимизации кода, написанного и профилированного на высокопроизводительном C++/STL. Другие важные функции программы:

 64-битные расширения (Zip64) к формату Zip для создания больших, многогигабайтных резервных Zip-копий.

 Argentum Backup поддерживает 128-битное и 256-битное симметричное шифрование стандарта AES для безопасного хранения важной информации в Zip-файлах, значительно более защищённого по сравнению с обычным шифрованием в Zip.

 Набор шаблонов для нахождения и резервирования наиболее важных папок и файлов под Windows XP, Windows 7, Windows 8, и на других платформах Microsoft Windows.

 Специальная функция 'складирования', которая позволяет сохранять несколько копий данных - каждую для определенного момента времени, и возвращаться к любой из них, когда это необходимо.

 Подробные XHTML-отчёты об активности, содержащие все произведенные действия, найденные проблемы, и детальную суммарную статистику.

См. также
Резервное копирование
Статья об Argentum Backup в английском разделе Wikipedia

Ссылки
 Официальный сайт Argentum Backup

Примечания

Программное обеспечение для резервного копирования
Программное обеспечение, написанное на C++